Gudger ist der Familienname folgender Personen:

 James M. Gudger (1855–1920), US-amerikanischer Politiker
 V. Lamar Gudger (1919–2004), US-amerikanischer Politiker